OFR steht für:

 die Abkürzung von Oberfähnrich
 die Abkürzung von On farm research
 die Dateinamenserweiterung von verlustfrei kodierten Audiodaten im OptimFROG-Format

OFR